Карл Бенедикт Газе (, ; 11 мая 1780, Бад-Зульца — 21 марта 1864, Париж) — видный французский эллинист немецкого происхождения; иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.

Биография 
Карл Бенедикт Газе получив образование в Йенском и Гельмштедтском университетах, в 1801 году пешком отправился в Париж, откуда по поручению графа Огюста де Шуазёль-Гуфье был отправлен с миссией в Константинополь. Начав изучать хранившиеся там древние рукописи, решил целиком посвятить себя изучению византийской истории и литературы, и спустя не так много времени, стал на этом поприще признанным мировым авторитетом.

В 1805 году он получил назначение в отдел рукописей Королевской библиотеки в Париже. Был учителем греческого языка у племянников Наполеона I — Наполеона Луи и Шарля Луи Наполеона (будущего Наполеона III). В 1816 году стал профессором греческой палеографии и новогреческого языка в Парижской школе восточных языков.

Газе был светским человеком, пользовавшимся популярностью в обществе. На протяжении нескольких десятилетий Газе вёл на смеси древнегреческого языка с новогреческой кафаревусой и неологизмами интимный дневник, где отразились его гурманство, сексуальные приключения и сложные отношения с коллегами-филологами. Прожив большую часть жизни во Франции и реализовавшись в ней как учёный, считал себя французом «как по сердцу, так и по усыновлению».

К. Б. Газе, по поручению русского канцлера графа Н. П. Румянцева издал сочинение Льва Диакона в 1819 году на греческом языке с латинским переводом (впоследствии перепечатано в 1828 году, а первый перевод на русский язык этого издания был осуществлён Д. Поповым в 1820 году). В объяснительных примечаниях к этому изданию была помещена «Записка готского топарха» (условное название, принятое учёным сообществом начиная с работы А. А. Куника 1874 года). Данная «Записка» якобы была найдена К. Б. Газе в одном кодексе (находилась некоторое время в Национальной Парижской библиотеке), где также были разные письма Василия Великого, Фаларида и Григория Назианзина. Впоследствии этот кодекс был утерян и не разыскан. В византинистике существует впервые сформулированная И. И. Шевченко гипотеза о том, что текст «Записки» является подделкой Газе. Возможно также, что Газе принадлежит ещё одна фальсификация — «Письмо Максима Катилианоса».

В 1852 году назначен профессором сравнительной грамматики в Парижском университете.

Карл Бенедикт Газе скончался в Париже 21 марта 1864 года.

Избранная библиография 

 «Thesaurus graecae linguae» (Париж, 1852—1855);
 «Leo Diaconus» (Париж, 1819)
 «De ostentis et de mensibus».

Литература 
 Joseph-Daniel Guiguiaut. Notice sur la vie et les travaux de Ch. B. Hase (Париж, 1867).

Примечания

Ссылки 
 Фото Карла Бенедикта Газе
 

Выпускники Йенского университета
Историки по алфавиту
Историки Германии
Историки XIX века
Преподаватели Парижского университета
Византинисты
Мистификаторы
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Почётные доктора Берлинского университета
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук